La formula molecolare C8H10 può indicare:
 Xilene
 Etilbenzene

Formule molecolari